

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Paducah – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie McCracken
 Paducah – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Cottle

Zobacz też 
 Bitwa pod Paducah – bitwa podczas wojny secesyjnej (25 marca 1864) na terenie hrabstwa McCracken w stanie Kentucky